Liber feudorum maior, cartulari de documents referents als dominis del Casal de Barcelona
 La Família Michoacana, organització criminal dedicada al narcotràfic amb base a l'estat de Michoacán (Mèxic)